Пионе́рская у́лица — улица в Самарском районе города Самара. Проходит между улицами Венцека и Комсомольской.

Начинается на берегу реки Волга. Пересекается с улицами Максима Горького, Водников, Алексея Толстого, Степана Разина, Куйбышева, Фрунзе, Чапаевской, Молодогвардейской, Галактионовской, Самарской и заканчивается на улице Затонной. Пересекается с переулками Песочным, Запланным и Узеньким.

Здания и сооружения 
 № 6 — Детская музыкальная школа № 12. В этом доме с октября 1889 по май 1890 года жил В. И. Ульянов 
 № 17 — бывшее Дворянское собрание (1852 год постройки, архитектор Мейснер).
 № 19 / Алексея Толстого, 39 — дом построен в 1840 году, бывший особняк Неронова, дом купца Шихобалова, бывшая печатня, позже — типография газеты «За Родину». Ныне принадлежит Минобороны РФ
 № 21 — Дом культуры имени Дзержинского («Дзержинка»)
 № 22 — бывший дом купца Сурошникова. В нём в годы Великой Отечественной войны жила дочь Сталина — Светлана Аллилуева.
 № 23 — бывшее здание УФСБ по Самарской области.
 № 24 — новое здание Управления ФСБ по Самарской области.
 № 25а — часовня Святого благоверного князя Александра Невского на месте сгоревшего в 1999 году здания ГУВД по Самарской области.
 № 48/55 — бывшее здание Русского торгово-промышленного банка. Памятник архитектуры местного значения.

Транспорт 
По Пионерской улице проходят:
 муниципальные и коммерческие автобусные маршруты: 24, 102, 108, 205, 247 и 295
 трамвайные маршруты: 15, 16 и 20;
 троллейбусные маршруты: 6 и 16;

Почтовые индексы 
443020443099

Примечания

Литература 
 Суровиков Е. Я. Улицы Самары. Справочник. — Самара, «Парус», 1997

Ссылки 
 

↑ История района | Администрация городского округа Самара

↑ Памятники истории и культуры (объекты культурного наследия) народов Российской Федерации

↑ Самарский район | Администрация городского округа Самара